Гу́стафссон () — поширене шведське патронімічне прізвище. Означає «син Густава».

Відомі носії 
 Бенгт Оке Густафссон (;  1958) — шведський хокеїст.
 Вейкко Густафссон (;  1968) — фінський професійний альпініст, що підкорив 14 восьмитисячників без використання кисню.
 Едді Ґустафссон (;  1977) — шведський футболіст, воротар.
 Ерік Густафссон (;  1988) — шведський хокеїст.
 Ерік Густафссон (; 1992) — шведський хокеїст.
 Ларс Густафссон (; 1936—2016) — шведський письменник і філософ.
 Маттіас Густафссон (;  1978) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (2012).
 Пер Густафссон (;  1970) — шведський хокеїст, захисник.
 Тіна Ґустафссон (;  1962) — шведська плавчиня, олімпійська медалістка (1980).
 Тойні Густафссон (;  1938) — шведська лижниця, олімпійська чемпіонка (1968).
 Томас Густафссон (, з 2001 — Томас Антонеліус, ;  1973) — шведський футболіст.
 Юхан Густафссон (;  1992) — шведський хокеїст.

Див. також 
 Густавссон